Geoffrey Brooke ist der Name folgender Personen:

* Geoffrey Brooke (Reiter) (1884–1966), britischer Springreiter 
 Geoffrey Brooke (Moderner Fünfkämpfer) (1920–2009), britischer Moderner Fünfkämpfer